Lageon ist eine französische Gemeinde mit  Einwohnern (Stand ) im Département Deux-Sèvres in der Region Nouvelle-Aquitaine.

Geografie 
Die Gemeinde liegt zwischen den Flüssen Cébron und Raconnière, rund zehn Kilometer von Parthenay entfernt.

Bevölkerungsentwicklung

Weblinks 

 Einwohnerstatistik ab 1793

Ort in Nouvelle-Aquitaine